Heidentor steht für:

 Heidentor (Carnuntum), ein spätantikes Siegesdenkmal vor der römischen Provinzhauptstadt Carnuntum im heutigen Niederösterreich
 Heidentor (Egesheim), ein Felsbogen in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Heidenmauer